Onze-Octobre ou XI-Octobre ou 11-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

11 octobre :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France, 
 le , pendant la guerre franco-allemande de 1870 : combats contre les Prussiens, dans le Loiret, au quartier des Aydes, à cheval sur Saran,  Fleury-les-Aubrais et Saint-Jean-de-la-Ruelle, ainsi qu'à Ormes.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes reprenant cette date en d'autres langues, notamment :
 En espagnol, « 11 de Octubre » ou « Once de Octubre »
 Mexique, événement non connu
 « (Calle) 11 de Octubre », à Durango, dans l'État de Durango.

 En macédonien, « 11 Октомври »
 République de Macédoine, le  : Insurrection populaire contre l'occupant bulgare pendant la seconde Guerre mondiale
 « (Aвенија) 11 Октомври », près de la Porte de Macédoine à Skopje, dans la Région de Skopje.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
11